DVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deva (Romania)
 dva – codice ISO 639-3 della lingua duau